

Carriera
Con la  ha disputato i Campionati africani del 2007.

Collegamenti esterni